DMR steht als Abkürzung für:
 Dave Molyneux Racing, britischer Hersteller von Renngespannen des Rennfahrers Dave Molyneux
 Designated Marksman Rifle, ein Gewehrtyp
 Deutscher Musikrat, ein Dachverband deutscher Musikverbände
 Device Master Record
 Dieselmotorenwerk Rostock, ehemaliger Motorenhersteller
 Differentielles Mikrowellenradiometer
 Digital Media Renderer, siehe Digital Living Network Alliance #Zertifizierung
 Digital Mobile Radio, Digitaler Mobilfunk
 Dennis Ritchie, Initialen „dmr“, die der Informatiker Dennis MacAlistair Ritchie als Username für den System-Login verwendete

Abkürzung